Dōji Morita ( Morita Dōji, née le  à Tokyo et morte  du ) est une autrice-compositrice-interprète japonaise. Son vrai nom est non divulgué, et inconnu. Son nom de scène, Morita Dōji, vient de "Fuefuki Dōji" (garçon joueur de flûte).

Biographie
Née le  à Tokyo (selon certaines sources, elle serait née le  à Aomori), Morita a quitté son lycée en 1970. C'était l'âge du mouvement d'étudiant. Quand Morita avait 20 ans, son ami important est décédé. Ensuite, Morita a commencé à créer des chansons et à les chanter. L'une de ces chansons est son premier  titre "Sayonara, boku no tomodachi" (Adieu, mon ami), sorti en .

Son nom de scène "Dōji" pouvant signifier jeune garçon, certains y ont vu une volonté de le faire vivre à travers elle-même. Elle chante d'ailleurs certaines de ses chansons au masculin. Elle se présente sur scène portant une perruque bouclée et de larges lunettes de soleil, dissimulant son visage et son identité.

Morita a sorti 7 albums et 4 singles jusqu'en 1983, puis a terminé sa carrière de musicien. Elle a disparu des yeux du peuple comme si elle s'était évaporée de ce monde. Sa véritable identité n'avait pas été connue en public. Cependant, la productrice qui a produit son premier album dit qu'elle ressemblait à une fille  ordinaire avec ses cheveux en queue de cheval.

En 1983, après un dernier concert à Tokyo, elle disparait du monde publique à 30 ans. Ses activités publiques en tant qu'autrice-compositrice-interprète vont de 1975 à 1983. Elle était mariée et a passé des années en tant que femme au foyer.

En 2018 la famille de l'artiste contacte la JASRAC pour signaler sa mort d'une attaque cardiaque à 65 ans, le .

Discographie

Albums

Liste de titres des albums 
 Goodbye  (1975)
 Sōshun nite (), Au début du printemps
 Kimi wa kawacchata-ne　()
 Mabushii natsu ()
 Ame no crawl (), Ramper sous la pluie 
 Chiheisen (), L'horizon 
 Sentimental-dōri ()
 Sabishii kumo () 
 Tango no sekku ()
 Niwaka-ame ()
 Sayonara boku no tomodachi (), Adieu, mon ami
 Mother sky - Kimi wa kanashimi no aoi sora wo hitori de toberuka - (1976)

 Bokutachi no shippai (), Nos erreurs
 Boku to kankōbasu ni notte mimasenka () 
 Denshobato (), Pigeons voyageurs 
 Gyakkōsen ()
 Pirabital () 
 Umi wo mitaito omotta () 
 Otoko no kuseni naite kureta () 
 New York kara no tegami ()
 Haru ranman ()
 kyōu wa kiseki no asa desu ()
A boy  (1977)
 Aoki yo wa (), La nuit bleue est
 Kimi to sabishii kaze to naru ()
 Furuete iruna ()
 Boku wo mikakemasen deshitaka ()
 Celluloid no shōjo (), La fille de celluloïd
 Sabishii sobyō ()
 Boku ga kimi no omoide ni natte ageyō ()
 G-sen jō ni hitori (), Seul sur la corde G
 Shūkyoku no tameni, dai-3-ban: "Tomo e no tegami" ()
Live en Tokyo Cathedral Sei Maria Daiseidō  (1978)

 Chiheisen (), L'horizon
 Gyakkōsen ()
 Kimi wa kawacchata-ne ()
 Ame no crawl (), Ramper sous la pluie
 Boku to kankōbasu ni notte mimasenka ()
 Tomo-yo nakanainoka ()
 Umi wo mitaito omotta ()
 Sentimental-dōri ()
 Sayonara boku no tomodachi ()
 Kaze sawagu harachi no nakani ()Last waltz (1980)
 Akai down-parka, boku no tomodachi ()
 Nanohana akari ()
 Umi ga shindemo iiyotte naiteiru ()
 Green taisa, kotaete kudasai ()
 Minna yume de arimashita ()
 Kirei ni saita ()
 Tatoeba boku ga shindara ()
 Last waltz ()Yasōkyoku  (1982)
 Jōryū hannō ()
 Sabishii neko ()
 Boku wa jūrokkakei ()
 Reiko-zō ()
 Sanatorium ()
 Fune ga kuruzo ()
 Koritsu muen no uta ()
 Aitō yakyoku ()
 Last waltz ()Ōkami shōnen, wolf boy  wolf boy (1983)
 Aijō renshū (Russian roulette) ()
 Boku wo mitsukete kurenai-kana-a ()
 Boku wa ryūsei ni naru ()
 151680 jikan no yume ()
 Kyūkon saibai no uta ()
 Boku no sei desuka ()
 Yūutsu desu ()
 Ōkami shōnen, wolf boy ()

 Autres albums 
Dans le téléfilm de 1993 "Kōkō kyōshi" (professeur de lycée), la chanson "Bokutachi no shippai (Nos erreurs)" du deuxième album Mother sky a été utilisée comme thème principal, à la suite de quoi, "La collection des meilleures chansons, Bokutachi no shippai" a été publiée.

"La meilleure collection" a également été publiée à l'occasion du téléfilm "Kōkō kyōshi 2003" (professeur de lycée 2003) diffusé en 2003. Cet album de 2003 contenait la chanson récemment chantée (version de l'ancienne chanson, Umi ga shindemo iiyotte naiteiru'') de Dōji Morita, qui était sa dernière activité musicale.

Singles

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Takahiko Ishikawa (JA)
 J. A. Seazer

Liens externes 
  Morita Dōji kenkyusho
  Morita Dōji Universal Music Official Web
  MiddleEdge
  Mojim com: Paroles (ja)
  Le monde de Morita Doji (ja)
  Pioneer studio, LIVE avec Hideko Takeya, le 
  Courts essais de Morita Doji Publiés dans la colonne de Asahi shinbun
  Le drame dans le drame Essay de Morita Doji
  Essay: Uta no tabibito, PDF le , Asahi shinbun
  Morita Doji no fūkei (ja) de Ken Yanagisawa, 2017 et 2018
  Jours étranges à Tokyo
  Traduction: paroles (en)
  Mother sky (en)
  Morita Doji - singer-songwriter (en)
 

Auteur-compositeur-interprète japonais
Chanteur de folk
Compositrice japonaise
Pseudonyme
Naissance à Tokyo
Naissance en janvier 1953
Décès en avril 2018
Décès à 65 ans